YYY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mont-Joli (Québec), (Canada)